Der Begriff Medizinprodukte-Verordnung bezeichnet verschiedene Rechtsnormen aus dem Medizinprodukterecht:

Europäische Union

 die Medizinprodukte-Verordnung 2017/745, siehe Medizinprodukte-Verordnung (EU)

Deutschland

die Medizinprodukte-Verordnung nach § 7 Medizinproduktegesetz (MPV), siehe Medizinprodukte-Verordnung (Deutschland)
 die Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV)

Österreich

Verordnung über die Konformitätsbewertung von Medizinprodukten
 Medizinprodukte-Betreiberverordnung, siehe Medizinproduktebetreiberverordnung (Österreich)
Freie Medizinprodukteverordnung
Verordnung Grundlegende Anforderungen an Medizinprodukte
Verordnung Klassifizierung von Medizinprodukten
Medizinproduktemeldeverordnung

Schweiz

 die Medizinprodukteverordnung (MepV), siehe Medizinprodukteverordnung (Schweiz)